Lista de rodovias do amapá

Estaduais

AP-010
AP-020
AP-030
AP-070
AP-110
AP-120
AP-130
AP-140
AP-160
AP-222
AP-230
AP-250
AP-260
AP-280
AP-310
AP-320
AP-330
AP-340
AP-410
AP-450
AP-480

Ligações externas 

http://www.sopassagemdeonibus.com/rodovias-estradas/estado-amapa.htm

Rodovias do Amapá